Coronel Vivida kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Coronel Vivida (ort), Paraná, 
 Coronel Vivida (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar